Dans le domaine des sports et des jeux (échecs par exemple), un arbitre est une personne désignée pour faire respecter les règles du jeu.
Voir : Arbitre (baseball), Arbitre (basket-ball), Arbitre (boxe), Arbitre (cricket), Arbitre (échecs), Arbitre (escrime), Arbitre (football), Arbitre (handball), Arbitre (hockey sur glace), Arbitre (rugby à XV), Arbitre (tennis de table)

 Dans le domaine du match d'improvisation, l'arbitre s'occupe de gérer le rythme du spectacle.

 Dans les domaines social, économique, juridique ou géopolitique, un arbitre est une personne choisie d'un commun accord par les deux parties pour trancher un différend à l'amiable.

 En philosophie, le libre arbitre est la faculté de se  déterminer librement par sa seule volonté.

de:Angebot
es:Demanda
ro:Ofertă (dezambiguizare)
sk:Ponuka
sv:Rättstvist
zh:裁判